est une expression anglaise signifiant « bon sentiment » ou « bonne sensation ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , album de Travis sorti le  ;
 , EP de Flo Rida sorti le .
 , chanson de Flo Rida présente sur l'album Wild Ones sorti le .